Самоубийство:

 Самоубийство — преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное.
 «Самоубийство» — книга Эмиля Дюркгейма, изданная в 1897 году.
 «Самоубийство» — картина Эдуарда Мане.

См. также